Oud-Gereformeerde Gemeenten (1907-1948) (Boone-gemeenten), voormalig kerkgenootschap ontstaan uit Ledeboeriaanse gemeenten.
Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten

Deze twee kerkgenootschappen fuseerden in 1948 tot:
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, huidig kerkgenootschap.
Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband, afsplitsing ontstaan in 2007.

Daarnaast bestaan er Vrije (Oud) Gereformeerde Gemeenten die in 1966 ontstonden toen een deel van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten (afsplitsing van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die ontstond in 1947) niet mee wilde naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, omdat deze te veel de nadruk zou leggen op zondekennis en te weinig op de verzoeningsleer en ook niet mee wilden naar de Gereformeerde Gemeenten, waarbij een ander deel van de Christelijk Gereformeerde Gemeente zich aansloot. Zij zetten daarmee in feite de Christelijk Gereformeerde Gemeente voort onder een andere naam. Het woordje 'oud' werd later weggelaten.